Сошно:

 Сошно — озеро в Смоленской области (Россия)
 Сошно () — деревня в Пинском районе Брестской области (Белоруссия)
 Сошно — закрытая ж/д станция на линии Земцы — Валутино (Россия)